Miejscowości w USA:
 Howe – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Howe – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Le Flore
 Howe – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson
Gminy w USA:
 Howe (ang. Howe Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grant
 Howe (ang. Howe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Forest
 Howe (ang. Howe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
W Wielkiej Brytanii:
 Howe – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Howe – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
Inne:
 Richard Howe (1726-1799), brytyjski admirał z czasów rewolucji amerykańskiej
 Steve Howe (ur. 1947) – gitarzysta rockowy
 William Howe (1729-1814) –  brytyjski oficer
 Kilka okrętów Royal Navy nosiło nazwę HMS „Howe”